Dit is een lijst van planetoïden 41201-41300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41201) - || 1999 WF4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (41202) - || 1999 WX6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (41203) - || 1999 WK7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (41204) - || 1999 WX8|| 28 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (41205) - || 1999 WZ8|| 28 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (41206) Sciannameo || 1999 WG9|| 27 november 1999 || Osservatorio Polino
|-
| (41207) - || 1999 WK9|| 29 november 1999 || P. Antonini
|-
| (41208) - || 1999 WL9|| 29 november 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (41209) - || 1999 WB15|| 29 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41210) - || 1999 WN18|| 27 november 1999 || LONEOS
|-
| (41211) - || 1999 XB1|| 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (41212) - || 1999 XO1|| 2 december 1999 || LINEAR
|-
| (41213) - || 1999 XG2|| 2 december 1999 || M. Bœuf
|-
| (41214) - || 1999 XZ3|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41215) - || 1999 XH4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41216) - || 1999 XG5|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41217) - || 1999 XT6|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41218) - || 1999 XK10|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (41219) - || 1999 XR11|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (41220) - || 1999 XV12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (41221) - || 1999 XQ13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (41222) - || 1999 XH15|| 2 december 1999 || L. Šarounová
|-
| (41223) - || 1999 XD16|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (41224) - || 1999 XX17|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41225) - || 1999 XY17|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41226) - || 1999 XZ17|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41227) - || 1999 XN18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41228) - || 1999 XT18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41229) - || 1999 XB19|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41230) - || 1999 XE20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (41231) - || 1999 XS20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (41232) - || 1999 XK21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (41233) - || 1999 XX22|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41234) - || 1999 XP23|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41235) - || 1999 XB24|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41236) - || 1999 XH24|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41237) - || 1999 XM25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41238) - || 1999 XU25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41239) - || 1999 XD26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41240) - || 1999 XO26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41241) - || 1999 XV26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41242) - || 1999 XY26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41243) - || 1999 XG29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41244) - || 1999 XY30|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41245) - || 1999 XJ37|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (41246) - || 1999 XZ38|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (41247) - || 1999 XQ39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (41248) - || 1999 XG40|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41249) - || 1999 XJ40|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41250) - || 1999 XA41|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41251) - || 1999 XD41|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41252) - || 1999 XJ42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41253) - || 1999 XP43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41254) - || 1999 XT43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41255) - || 1999 XV43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41256) - || 1999 XX45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41257) - || 1999 XG46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41258) - || 1999 XB47|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41259) - || 1999 XH52|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41260) - || 1999 XZ53|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41261) - || 1999 XA54|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41262) - || 1999 XZ55|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41263) - || 1999 XM56|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41264) - || 1999 XF58|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41265) - || 1999 XG58|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41266) - || 1999 XP58|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41267) - || 1999 XK60|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41268) - || 1999 XO64|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41269) - || 1999 XX65|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41270) - || 1999 XK68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41271) - || 1999 XQ71|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41272) - || 1999 XH72|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41273) - || 1999 XL72|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41274) - || 1999 XS72|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41275) - || 1999 XP78|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41276) - || 1999 XG83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41277) - || 1999 XS85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41278) - || 1999 XA90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41279) Trentman || 1999 XD95|| 8 december 1999 || L. Robinson
|-
| (41280) - || 1999 XJ95|| 7 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (41281) - || 1999 XZ95|| 9 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (41282) - || 1999 XO96|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41283) - || 1999 XM99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41284) - || 1999 XP102|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (41285) - || 1999 XM106|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41286) - || 1999 XN106|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41287) - || 1999 XZ106|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41288) - || 1999 XD107|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41289) - || 1999 XN107|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41290) - || 1999 XB108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41291) - || 1999 XE108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41292) - || 1999 XH108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41293) - || 1999 XY108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41294) - || 1999 XH109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41295) - || 1999 XM110|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (41296) - || 1999 XY119|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (41297) - || 1999 XE123|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (41298) - || 1999 XT123|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (41299) - || 1999 XY125|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (41300) - || 1999 XZ126|| 7 december 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten